O termo Bandeira pode se referir a:

 Bandeira, símbolo de uma comunidade
Bandeira (Minas Gerais), município brasileiro
Bandeira (família), um sobrenome (apelido) de família
Bandeira (canção), canção de Zeca Baleiro
Bandeira 2, telenovela
Bandeira (arquitetura)
Bandeira (instrumento musical)

Animais 
Aporrhais pespelecani, um molusco
Bagre marinus, peixe também chamado de "bandeira"
Pterophyllum scalare, chamado no Brasil de "acará-bandeira"

Ver também 

Desambiguação